Dvořák er et alment tjekkisk efternavn (den kvindelige form er Dvořáková). Det staves nogle gange uden accenttegn som Dvorak.

Navnet kan hentyde til:

Folk der hedder Dvorak:
 Antonín Dvořák, tjekkisk komponist
 Ann Dvorak, amerikansk skuespillerinde
 August Dvorak, medskaber af Dvorak-tastaturlayoutet
 John C. Dvorak, skribent der skriver om computerindustrien
 Radek Dvořák, tjekkisk NHL-ishockeyspiller
 Tomáš Dvořák, tjekkisk atlet og olympisk bronzemedaljevinder
 Vernon Dvorak, opfinder af den meteorologiske Dvorak-teknik

Ting der hedder noget med Dvorak:
 Dvorak Simplified Keyboard, eller Dvorak-tastaturlayoutet.
 Kortspillet Dvorak
 Dvorak-encoding, en form for kryptografi
 Dvorak-teknik, et meteorologisk system for at måle intensiteten for en cyklon
 Dvorak, en uendelig state-maskine i computerspillet Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory